La Grand Coupure un episodi d'extincions, de canvis faunístics i d'abundant especiació a finals de l'Eocè
 Coupure, un canal del  a Bruges, Bèlgica
 Coupure, un canal del  a Gant, Bèlgica